«Лондонгра́д» — российский телесериал в жанре авантюрного экшна о злоключениях русских обитателей Лондона.

Является первой игровой картиной на российском телевидении, которая почти полностью снималась в столице Великобритании. Телесериал был создан компанией «Спутник Восток Продакшн» по заказу телеканала СТС. Слоганом фильма авторы решили взять фразу «Знай наших!».

Премьера пилотной серии состоялась на трёх интернет-сайтах kinopoisk.ru, ctc.ru и videomore.ru 4 сентября 2015 года, за 3 дня до выхода по ТВ.

Транслировался на канале СТС с 7 сентября по 22 октября 2015 года. Новые серии выходили с понедельника по четверг в 22:00.

Съёмки 
 Ведущим сценаристом первого сезона выступил Михаил Идов — бывший главный редактор журнала GQ и литератор, проживший много лет в США.
 Сценаристами второго сезона выступили бывшие редакторы и авторы GQ, The Guardian, «Афиши», Empire.
 Ради новой роли Ингрид Олеринская специально перекрасилась и подстриглась под каре.
 Съёмки сериала проходили в Лондоне, Оксфорде, Москве, Санкт-Петербурге, а также в британских графствах Кент и Эссекс.
 В сериале задействованы многие знаковые места Лондона: Биг-Бен, Парламент-сквер, Оксфорд-стрит, Лестер-сквер, рынок Портобелло-роуд и другие.
 Несколько сцен сериала были сняты в тюрьме, в которую был заключён ирландский писатель Оскар Уайльд.
 В основу сериала легли лондонские приключения Мирона Фёдорова, наиболее известного как рэпер Oxxxymiron.
 Почти каждая серия «Лондонграда» так или иначе основана на реальных событиях — семейная жизнь Натальи Водяновой, и Чичваркин, русский писатель, написавший якобы правдивый бестселлер про у́рок (роман «Сибирское воспитание» Николая Лилина), и многое другое.
 Часть съёмочной группы имела опыт работы над такими сериалами, как «Игра престолов», «Эпизоды», «24 часа» и «Компьютерщики».
 На монтаж одной серии в сумме уходил 1 месяц.

Сюжет 
 Действие первого сезона начинается 1 сентября 2014 года. Выпускник Оксфорда Михаил Куликов зарабатывает на жизнь тем, что решает проблемы людей за их счёт (занимается «спасением утопающих за деньги самих утопающих»). Михаил получает задание отправить в Россию сбежавшую дочь олигарха Алису Загорскую. Случайно Михаил знакомится с таксистом-нелегалом Степаном Сысоевым. Не без помощи Степана найдя Алису, Михаил понимает, что она будет идеальным партнёром для его дела. В результате Алиса, Михаил и Степан с помощью адвоката Бориса Брикмана организуют агентство «Лондонград».
 Второй сезон посвящён жизни агентства в 2015 году. Штат сотрудников расширяется, но проблем у россиян в Лондоне меньше не становится.

Персонажи сериала

В главных ролях

Приглашённые звёзды

В остальных ролях (в порядке появления в сериале)

Саундтрек 

Во время флешбека в одной из серий на стене в комнате Миши можно увидеть плакаты с Куртом Кобейном, а также постеры групп «Nirvana» и «Gorillaz».

Рейтинги 
Сериал успешно стартовал в эфире канала СТС. Первую серию «Лондонграда» посмотрел каждый пятый москвич. Проект, по данным TNS Россия, стал лидером в своём слоте по Москве среди всех телеканалов, с долей 20,9 % в аудитории 10—45 и долей 27,5 % среди зрителей в возрасте от 11 до 34 лет. В аудитории «Все зрители старше четырёх лет» первый сезон стартовал с рейтингом 2.5 и долей 8.7, к началу второго сезона рейтинг снизился до 1.7, а доля — до 5.4, после чего сериал перестал попадать в топ-10 канала СТС. Падение зрительского интереса ко второму сезону сценарист первого Михаил Идов объяснил следующим образом:
Серии 1-16 — это первый сезон. Студия потратила на него столько денег, что на второй почти не осталось, особенно когда упал рубль. Авторов начали просить перенести побольше действия в павильон, сократить на 50 % смены главному герою (!) и, наконец, просто уволили под условным предлогом и заменили копеечными сценаристами, доконавшими сериал. СТС поставил оба сезона встык — я бы в этой ситуации сделал то же самое. Но упавший рейтинг для меня скорее комплимент: зритель, который якобы «всё хавает», моментально увидел разницу между оригиналом и подделкой.

Награды и номинации 
 11 октября 2014 года сериал был награждён специальным дипломом I Санкт-Петербургского международного медиафорума «За открытие новых горизонтов».
 4 декабря 2014 года «РБК. Стиль» включил «Лондонград» в список сериалов, ради которых «стоит просиживать штаны на диване».
 25 августа 2015 года журнал Elle Girl отметил сериал в списке главных премьер осени.
 28 августа 2015 года Вокруг. ТВ назвал «Лондонград» одной из главных премьер осени 2015 года.
 31 августа 2015 года Hello! Russia включил сериал в список 20 самых ожидаемых и интересных сериалов, которые стоило посмотреть осенью 2015 года.

Мнения о сериале 
Сериал получил неоднозначные оценки телекритиков, а также звёзд кино и шоу-бизнеса.
 Максим Сухагузов, журналист «Воздух. Афиша»:

 Владимир Лященко, журналист «Газеты.ru»:

 Сусанна Альперина, журналист «Российской газеты»:

 Сергей Рост, исполнитель роли Бориса Брикмана:

 Шон Уокер, журналист британской газеты The Guardian:

 Журнал «Афиша»:

 Глеб Ситковский, журналист «Нового времени — The New Times»:

 Том Парфитт, журналист британской газеты The Times:

 Тимофей Становой, журналист журнала GQ:

 Александр Любимов, экс-гендиректор РБК-ТВ:

 Юлий Гусман, художественный руководитель Национальной премии Российской академии кинематографических искусств — премии «Ника»:

 Андрей Архангельский, журналист:

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте канала СТС
 Страница сериала Лондонград знай наших на сайте канала СТС LOVE
 Другие источники

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2015 году
Телесериалы России, завершённые в 2015 году
Драматические телесериалы России
Приключенческие телесериалы России
Комедийные телесериалы России
Телесериалы СТС
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне